Абхазо-абазинская ветвь — одно из ответвлений абхазо-адыгской группы языков Кавказа, наряду с убыхской и адыгской ветвью составляющее эту самую группу. Носители языка в основном абхазы и абазины — народ одного происхождения.

В Абхазо-абазинскую ветвь входит 
Абхазский язык — язык, распространённый на Южном Кавказе. Представители говорят на двух диалектах: Абжуйском и Бзыпском. Остальные диалекты используются в Турции махаджирами.

Абазинский язык — язык, распространённый на Северном Кавказе. Существует два диалекта: Ашхарский (сохранивший более абхазскую примесь) и Тапантский (потерпевший влияние адыгского и тюркских языков).

Садзский язык/диалект — диалект, на котором говорили прибержные садзы. Его стоит выделить отдельно, поскольку некоторые учёные считают, что садзский язык — это диалект не абхазского, а абазинского. О. Х. Бгажба и З. С. Лакоба в своей книге по истории Абхазии называют его чем-то средним между абхазским и абазинским и выделяют как отдельный язык. Так или иначе, садзы себя не делили на абхазов и абазин. Садзский распространен в Турции.

Примечания 

Абхазо-адыгские языки 
Языки Евразии